Kazma bezeichnet:

 Kazma (Stadt), eine Stadt im kuwaitischen Gouvernement al-Dschahra
 Kazma SC, ein kuwaitischer Sportklub